Stary cmentarz żydowski w Mławie
 Nowy cmentarz żydowski w Mławie